Cristian Gabriel Chávez (1987) – calciatore argentino
 Cristian Manuel Chávez (1986) – calciatore argentino